

Histoire 
 La Compagnie noire est une troupe de mercenaires allemands durant la révolte des paysans de 1520.
 Les armées bretonnes du Haut Moyen Âge sont appelées compagnies noires dans l’Armes Prydein Vawr, texte saxon du  inclus dans le Livre de Taliesin.

Littérature 
 Le Cycle de la Compagnie noire est une série de romans de Dark fantasy de Glen Cook;
 La Compagnie noire est le titre du premier livre de ce cycle.